La Chute bezeichnet:
 La Chute, französischer Originaltitel des Romans Der Fall von Albert Camus
 La Chute (Louisiana), ein Ort im Caddo Parish in Louisiana in den USA
 La Chute (New York), Abfluss des Lake George im Bundesstaat New York (USA)

Siehe auch:
 Lachute